Bunte Liste (BuLi) ist die Bezeichnung mehrerer Wählervereinigungen vor allem der 1970er Jahre, die größtenteils in der 1980 gegründeten Partei Die Grünen aufgegangen sind.

Die bekanntesten Bunten Listen waren

 die Bunte Liste – Wehrt euch in Hamburg, die bei der Hamburger Bürgerschafts- und Bezirkswahl im Juni 1978 3,5 Prozent auf Landesebene und zwei Mandate auf Bezirksebene errang,
 die Bunte Liste Bielefeld, die bei den Kommunalwahlen 1979 5,6 Prozent erzielte,
 die Bunte Liste Freiburg, die  zeitweilig einen Vertreter im örtlichen Stadtrat stellte,
 die Bunte Liste Oberhausener Demokraten, die  von 1984 bis 1994 über vier Mandate im Rat der Stadt Oberhausen verfügte.

Siehe auch:
 Alternative Liste
 Grüne Liste